Дебби Данн (род. 26 марта 1978 года, Ямайка) — американская легкоатлетка, бегунья на 400 метров, чемнионка мира 2009 года в эстафете 4×400 м, двукратная чемпионка мира 2010 года в залах (400 м, 4х400 м).

Родилась на Ямайке, училась в  (шт. Мериленд), затем поступила в . В 2004 году получила гражданство США.

На чемпионате мира 2009 года установила в полуфинале личный рекорд 49,95 с (пятый результат), однако в финале с результатом 50,35 с была только шестой. В эстафете 4×400 метров в составе команды США (вместе с Эллисон Феликс, Лашиндой Димус и Саней Ричардс) завоевала золотую медаль.

В следующем году на чемпионате мира в залах в Доге Данн завоевала своё первое золото в крупных международных соревнованиях, став чемпионкой в беге на 400 метров. Вторую золотую медаль она завоевала в эстафете 4×400 метров вместе с Диди Троттер,  и Эллисон Феликс

В июле 2012 года не прошла допинг-тест и в сентябре была дисквалифицирована на два года.

Результаты 
Лучшие результаты по годам и место в списке мирового сезона

Примечания 

Выпускники Норфолкского государственного университета
Бегуны на короткие дистанции США
Родившиеся на Ямайке
Бегуны на короткие дистанции Ямайки
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил